Metrodoro de Lâmpsaco — (século V a.C.), filósofo da escola de Anaxágoras
 Metrodoro de Cós — (século V a.C.), escritor pitagórico
 Metrodoro de Quio — (século IV a.C.), filósofo da escola de Demócrito
 Metrodoro de Lâmpsaco (o jovem) — (331-278 a.C.), filósofo epicurista
 Metrodoro de Atenas (meados do século II a.C.)</small>, filósofo e pintor
 Metrodoro de Estratoniceia — (final do século II a.C.), filósofo, originalmente epicurista, mais tarde um seguidor de Carnéades
 Metrodoro de Escépsis — (ca. 145–70 a.C.), escritor, orador e político
 Metrodoro (gramático) — (ca. século VI d.C.), gramático e matemático, que recolheu os epigramas matemáticos na Antologia grega
 Metrodoro — (século IV a.C.), médico que casou com a filha de Aristóteles, Pítias 
 Metrodoro — (final do século III, início do século II a.C.), general ao serviço de Filipe V da Macedônia, durante a Guerra de Creta
 Metrodoro — (final do século I, início do século II d.C.), aluno do médico Sabino

Desambiguações de antropônimos